Cane Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cane Mountain (North Carolina)	
 Cane Mountain (South Carolina)	
 Cane Mountain (Tennessee)